2012 Голяма награда на Канада е 43-то за Голямата награда на Канада и седми кръг от сезон 2012 във Формула 1, провежда се на 10 юни 2012 година на пистата Жил Вилньов, Монреал в Канада.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Канада
2012 година в Канада